Мария Фёдоровна Приходько (1909 год, село Александровка, Харьковская губерния — 1993 год, село Томонку-Чуй (), Сокулукский район, Чуйская область) — звеньевая совхоза «Нижне-Чуйский» Министерства сельского хозяйства СССР, Кагановичский район Фрунзенской области, Киргизская ССР. Герой Социалистического Труда (1950).

Родилась в 1909 году в крестьянской семье в селе Александровка Харьковской губернии. Трудовую деятельность рабочей начала на Ленинградском химическом заводе. После начала Великой Отечественной войны эвакуировалась в Киргизию, где трудилась с 1943 года разнорабочей в совхозе «Нижне-Чуйский» Кагановичского района. С 1946 года возглавляла звено по возделыванию кенафа.

В 1949 году звено Марии Приходько собрало в среднем по 113,7 центнеров кенафа на участке площадью 20 гектаров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 июля 1950 года удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот» .

После выхода на пенсию проживала в селе Томонку-Чуй (Төмөнкү Чүй) где скончалась в 1993 году.

Литература 
 «Кыргызстан». Улуттук энциклопедия: 1-том. Башкы ред. Асанов Ү. А., Б.: Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, 2006. ISBN 9967-14-046-1